Ibanda (plaats), plaats in Oeganda
 Ibanda (district), district in Oeganda